«Наша KZаша» («Наша Казаша») — казахстанский юмористический сериал, является адаптированным казахстанским клоном популярного английского скетч-шоу Little Britain и российского скетч-шоу Наша Russia. Сериал появился на телеканале КТК в конце 2008 года при участии Нуртаса Адамбаева, Даута Шайхисламова и Сабита Рахимбаева, известных по юмористической передаче Казакша КВН. Также в сериале играют Максат Мамраимов, Алма Холмуханова. Закадровый текст читает Бахытжан Альпеисов.

С 2012 года актерами сериала стали Айдар Каримбаев, Арсен Даулетов, Алкуат Насухаулы, Куаныш Каржаубаев — участники команды КВН «Мартини с бешбармаком» г. Актау. Продюсером сериала выступила Айжан Батырова («Большие гонки», «Массаган», «Алма-Ата — моя первая любовь» и т. д.)

Сюжетные линии сериала 
В передаче присутствуют несколько сюжетных линий. Их наличие и смысл в основном не меняются от серии к серии, изредка появляются новые герои.

Котшелеков Бахтияр Бахтиярович 
Котшелеков Бахтияр Бахтиярович (Нуртас Адамбаев) — жадный директор мусороперерабатывающего завода «Алтын Мусор», который из-за своей алчности часто попадает в разные смешные ситуации. Зачастую в сценах о Бахтияре Бахтияровиче принимает участие его секретарша Карлыгаш, не отличающаяся большим умом.

Вишневский Даригер Даригерович 
Вишневский Даригер Даригерович (Даут Шайхисламов) — единственный врач в больнице имени Гиппократ-ага, где из-за кризиса уволили всех врачей. В связи с такой оптимизацией кадров имеет редкую специальность — венеролого-патолого-гинеколого-ЛОР-врач.

Старший лейтенант Тенгебаев 
Старший лейтенант Тенгебаев (Нуртас Адамбаев) — единственный сотрудник дорожной полиции, берущий взятки. Обычно он прячется в кустах или притворяется «лежачим полицейским». Тенгебаев старается каким бы то ни было образом получить взятку с водителей, которые зачастую вовсе не нарушали правил дорожного движения. А также рядом с ним находится младший лейтенант Мелочпаев (Сабит Рахимбаев).

«Анау Мынау Travel» 
Господин Барсакельмесов (Сабит Рахимбаев) — директор туристического агентства «Анау Мынау Travel». Он распространяет путёвки на загадочный курорт Жердынбиржерово (в переводе с казахского «место из мест»). Располагается этот курорт неизвестно где. Главной достопримечательностью является гостиница «Огни Жердынбиржерово». Единственным, но очень несущественным минусом является то, что в Жердынбиржерово не успели провести свет, газ и воду.

Школа с шала-казахским уклоном 
В этой школе работает учитель (Нуртас Адамбаев), который обучает детей «самому чистому и совершенному» шала-казахскому языку. Словарный состав шала-казахского языка является смесью русских и казахских слов, к примеру, учитель приветствует детей: «Саляматсыз ба, детилер!», а ребята отвечают «Саляматсыз бе, учитель-ага!» Смысл многих слов этого языка понять очень легко: «тарелке» — «тарелка», «салфетке» — «салфетка», «куртке» — «куртка», «дорышке» — «дорожка», «пышынай» — «печенье» и т. д. и т. п. Уроки часто посещают директор-ага (Даут Шайхисламов) и член комиссии из ГорОНО — Сашка Болатович (Сабит Рахимбаев), который проверяет детей на знание шала-казахского.

Батыр Артурович Жанасельцев 
Батыр Артурович Жанасельцев (Сабит Рахимбаев) — скромный и интеллигентный человек, отец пятерых детей, секретарь-референт, к которому вечно домогается его начальница Роза Жанетовна Сегизова — директор единственной в Казахстане фабрики по производству носков «Нэски Интернешенл». 
Фамилия героя сюжета — Жанасельцев — возможно, отсылка к персонажу известного фильма «Служебный роман» Анатолию Ефремовичу Новосельцеву («жаңа» по-казахски «новый»).

Самый наглый официант 
Это самый наглый официант в мире (Даут Шайхисламов), работающий в единственном в радиусе 500 км ресторане «Махсай». Он очень медленно обслуживает посетителей ресторана, а также всячески грубит им и оскорбляет их. С ним работает музыкант (Максат Мамраимов) который поет хорошие песни тем, кто заплатит ему. А тем, кто ему не заплатят, а попросят бесплатно, он споет непристойную песню.
(из одного сюжета: «Когда в ресторан „Махсай“ пришли двое мужчин, они попросили, чтоб музыкант замолчал и в качестве взятки дали официанту 2000 тенге. Официант забрал деньги себе, а музыканта попросил сыграть им бесплатно.
Музыкант исполнил „Голубую луну“»).
Таким образом официант хамит своим клиентам, не боясь потерять работу. Ведь однажды он спас жизнь владельцу ресторана, а тот, в благодарность, не увольняет его за грубости.
Позже, в 4 сезоне, его всё же уволили и он устроился на другую работу в гостинице (говорят, что он спас жизнь директору гостиницы). С ним работает сотрудник гостиницы Ассан (Максат Мамраимов), который также любит хамить клиентам. Вместе они не перестают грубить им.

Камилла и Карина 
Две подружки Камилла (Нуртас Адамбаев) и Карина (Даут Шайхисламов), сидя в ресторане, всячески пытаются познакомиться с парнями, преследуя единственную цель: погулять целиком за чужой счет. Пять лет подряд побеждают в номинации «Чайки года». В совершенстве знают месторасположение всех увеселительных заведений города. Любят мажориков, деньги, тачки. Жизненный девиз: «Всё за Vertu!». Для них в жизни главное — любовь и «чтобы тачка офигенская была!».

Апшуберов Ербол 
Представитель южных районов Казахстана Апшуберов Ербол (Нуртас Адамбаев) пытается покорить Алма-Ату. На дискотеке он знакомится с девушками в своеобразном стиле «парня из аула».

Жаксы ТВ 
Аббревиатура канала «ЖТВ» говорит сама за себя. Их новости также неожиданны, как молоко и огурцы. Их смотрят, и слава Богу! Штат работников телеканала ограничивается водителем, хозяином и одним корреспондентом — Айжаном Олеговым (Сабит Рахимбаев), а в студии работают самые обаятельные и компетентные ведущие (Даут Шайхисламов и Алма Холмуханова).

Сабынов Кайрат 
Сабынов Кайрат (Сабит Рахимбаев) — самый верный Ваш помощник по любому вопросу. Будет работать у Вас, пока Вы находитесь на своей должности.

Самый образованный чабан 
Единственный в Казахстане чабан, окончивший МГУ (Сабит Рахимбаев). Учился на деньги всего аула в Москве, «чтобы хоть кто-то в этом ауле смог стать большим человеком!».

Группа «Маулен и ребята» 
Мальчиковая группа, состоящая из солиста Маулена (Даут Шайхисламов), гитариста Жозе (Нуртас Адамбаев), клавишника Николя (Сабит Рахимбаев) и ударника Кри-Кри (Максат Мамраимов). Самая популярная группа Кызыл-ординской области! Победители конкурса «Улан-Баторвидение». Ребята периодически подкалывают друг друга, репетируют в подвальном помещении, делятся последними новостями и записывают хиты, представляющие собой популярные произведения разных исполнителей, но со своими словами. 
Репертуар группы уже превысил 60 суперхитов, которые выпущены на двух дисках! После нескольких лет репетиций в подвале им все-таки удалось выйти на большую сцену в одном из местных кабаков!
Название группы — очевидная отсылка к культовому французскому телесериалу «Элен и ребята», так же как и имена троих из участников «Маулена» — Николя (персонаж Патрика Пьюдеба), Жозе (персонаж Филиппа Вассёра), и Кри-Кри (полное имя Кристиан; персонаж Себастьена Роша).

Современный акын 
Серик Серикович (Нуртас Адамбаев) — самый современный и продвинутый акын в Казахстане. Может поженить всё, что движется. Продолжатель древних традиций. Выполняет на Земле важнейшую миссию — скрепляет людей священными узами брака. Именно поэтому одевается только в «Gucci» и «Prada», а ездит на «Mercedes S-class».

Тусканов Марат 
Тусканов Марат (Нуртас Адамбаев) может развести все угодно и что угодно с помощью своего дяди Бауыржана Бауыржановича. Может пройти в туалет не за 30, а за 15 тенге, может даже незнакомого человека сделать его другом, всего лишь один звонок Бауыржану Бауыржановичу.

Человек, у которого очень, очень много родственников 
Он владелец крупного бизнеса, директор компании «Строй Сити Нефть Пшено Продакшн Бетон Авто Соль Фэшн Корпорэйшн» (Даут Шайхисламов), которому не хватало работников, но зато было очень, очень много родственников. И он принимал их на работу, а они постоянно опаздывали на работу, брали зарплату в 3 раза больше, чем должны. Когда директор зовет их, то их либо нет на месте, либо пошли отдохнуть после того, как побыли на работе 3 минуты. А потом он жалеет, что взял на работу родственников. Когда он злится на своих рабочих (то есть на родственников), он выражается так: «если бы ты не был братишкой моей жены, уволил бы тебя!», или «не будь ты сыном дяди Турсынбека, уволил бы тебя!» и т. д. При этом каждый раз ему звонят очередные родственники и просят взять на работу сына, дочь, племянника и т. д., на что владелец с радостью соглашается, несмотря на то, что знает, на что идёт.

Семья Дольщикперовых 
Семья, состоящая из отца (Нуртас Адамбаев), матери (Даут Шайхисламов), сына (Сабит Рахимбаев), дочери (Алма Холмуханова) и старика (Максат Мамраимов). Мечтают о комфортабельной роскошной 2-комнатной квартире с балконом. Отец, мать, сын, дочь и муж дочери счастливо живут в одной комнате с отдельным залом, кухней, спальней, прихожей, туалетом и ванной комнатой. Они искренне верят, что когда-нибудь им повезет, и они смогут получить квартиру на 40 квадратных сантиметров больше!

АулБанк 
АулБанк — это работник единственного банка в Ауыле. В этом банке нет ни кассиров, ни охраны, ни инкассаторов. А только Карызбергенов Тиын Кредитович.

Откатов 
Откатов — это заслуженный коррупционер РК — Конвертов Тендер Откатович. Он работает в одном из госучреждений Казахстана. Зарплата его в 55000 тг совпадает с объемом двигателя его автомобиля 5.5. AMG, ГеленВаген, Кожа-Рожа, полный фарш, как и сам Тендер Откатович.

Мажорики 
Мажорики — это два друга, которые не задумываются о своем финансовом положений, потому что об их финансовом положений уже позаботились их родители. Так сказать, Алтын Жастар города Алматы: Нурик «Байдын баласы» Одансайнбаев и Кайра «Алтын балашка» Байбайбаев.

Жаналык Шапалакович 
Жаналык Шапалакович — это единственный представитель «Желтой прессы» в нашей стране — Таякжегенов Жаналык Шапалакович, который знает все про наших звезд, даже прежде, чем они становятся популярными. Но за свой язык он получает не похвалу, а ШАПАЛАК.

Девушки из провинции 
Девушки из провинции Зуля и Гуля. Зуля приехала покорять мегаполис 5 лет назад, и уже опытная во всем, а Гуля только недавно приехавшая из аула. И у них есть общая мечта выйти замуж за городского.

Стервятники 
А также стервятники-парни Куаныш и Али, которые все могут решить, и многие другие колоритные персонажи.

Примечания

Ссылки 
 Выпуски на сайте телеканала «КТК»

Телевизионные юмористические программы
Телевидение в Казахстане
Телесериалы Казахстана
Телепередачи, запущенные в 2008 году
Телепередачи компании «Comedy Club Production»